Jörg Neugebauer ist der Name folgender Personen: 

* Jörg Neugebauer (Dichter) (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Jörg Neugebauer (Physiker) (* 1963), deutscher Physiker und Materialwissenschaftler